Doryanthaceae é uma família monotípica de plantas com flor monocotiledóneas da ordem Asparagales, cujo único género é Doryanthes, com apenas duas espécies consideradas válidas, ambas endemismos do leste da Austrália, nas províncias de Queensland e New South Wales. Ambas as espécies são utilizadas como plantas ornamentais.

Descrição
Doryanthes é o único género da família  Doryanthaceae. O género agrupa apenas duas espécies, Doryanthes excelsa (conhecida na Austrália por «gymea lily») e  Doryanthes palmeri (conhecida por «giant spear lily»), ambas endemismo da região costeira do leste da Austrália.

As plantas desta família são herbáceas perenes, de grandes dimensões, que crescem em forma de roseta basal, florescendo somente após mais de 10 anos de crescimento. Formam tubérculos como órgãos de persistência. As folhas são sésseis, simples, lineares e com nervação paralelinérvea. As folhas apresentam margens inteiras, mas ao envelhecerem desfazem-se em fibras até ao ápice.

As flores agrupam-se em inflorescências sub-umbeladas, ramificadas, com múltiplas brácteas, inseridas no topo de longos escapos florais. Por vezes, formam-se tubérculos de propagação nas inflorescências. As flores são grandes, hermafroditas, mais ou menos zigomorfas, trímeras, com 10 a 15 cm de comprimento, de coloração vermelho brilhante. As seis tépalas idênticas não são fundidas. As flores apresentam seis estames. Os três carpelos fundem-se num ovário ínfero.

As espécies desta família são polinizadas por aves (ornitofilia) e, como é usual nas plantas polinizadas por aves, produzem muito néctar (em Doryanthes palmeri, até 10 ml por dia). Para além disso, os escapos florais e as inflorescências fornecem às aves áreas de pouso e de descanso, pelo que tais espécies são ecologicamente designadas por «flores de pouso de pássaros». Os frutos são cápsulas com três câmaras. As sementes podem ser aladas.

Preferem habitats com clima quente, solo rico e com abundância de água durante a época mais quente do ano. A floração em massa é observada após incêndios florestais, aos quais estas espécies sobrevivem ilesas graças aos seus tubérculos enterrados.

Filogenia e sistemática
O sistema APG IV, de 2016, reconhece esta família e coloca-a na ordem Asparagales, situação que se mantém sem alterações desde o sistema APG II, de 2003. Esta família é monotípica, com apenas 2 espécies, nativas do leste da Austrália.

Na presente circunscrição das Asparagales, é possível estabelecer uma árvore filogenética que, incluindo os grupos que embora reduzidos à categoria de subfamília foram até recentemente amplamente tratados como famílias, assinale a posição filogenética das Doryanthaceae:

A relações filogenéticas da família Doryanthaceae com as restantes famílias da ordem Asparagales que a rodeiam nas análises filogenéticas continuam pouco claras, tanto nas análises morfológicas como nas análises moleculares. Chase et al. (2006) considerou a família próxima do clado Ixioliriaceae + Iridaceae, mas não foi essa a topologia adoptada pelo APWeb, onde a topologia é (Ixioliriaceae + Tecophilaeaceae) (Doryanthaceae (Iridaceae, etc.)). Para essa topologia há apoio moderado em Fay et al. (2000), e um apoio de 92 % em Graham et al. (2006). Rudall (2003) encontra uma relação morfológica próxima entre as Doryanthaceae e as Iridaceae.

O género Doryanthes foi descrito em 1802 pelo sacerdote, estadista, filósofo e botânico português José Francisco Corrêa da Serra (1751-1823), um amigo próximo de Joseph Banks. A espécie D. excelsa ou lírio-gimea, endémica na região ao sul de Sydney e Illawarra, inspirou o nome de Doryanthes, o jornal de história e património do sul de Sydney fundado pelo historiador dharawal Les Bursill.

A família Doryanthaceae, colocada na ordem Asparagales das monocotiledóneas, apenas recentemente foi reconhecida pelos taxonomistas. Anteriormente o género Doryanthes era geralmente colocado na família Agavaceae, agora a subfamília Agavoideae da família Asparagaceae.

No Angiosperm Phylogeny Website, esta família tem apenas em género, Doryanthes, com apenas 2 espécies:
 Doryanthes excelsa : ocorre apenas no leste de New South Wales;
 Doryanthes palmeri : ocorre desde o sueste de Queensland até ao noroeste de New South Wales.

São sinónimos de Doryanthes palmeri: Doryanthes guilfoylei e Doryanthes larkinii.

Referências

Bibliografia

Galeria

Ligações externas

 A família no APWebsite (inglês)
 Dorianthaceae no DELTA. (inglês)
Doryanthaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 9th March 2006. http://delta-intkey.com 
NCBI Taxonomy Browser
links - CSDL, Texas
 Die Speerblume blüht. Blogbeitrag zu Doryanthes palmeri beim Botanischen Garten Zürich, 2012
 

Doryanthaceae
Famílias de monocotiledóneas
Famílias de angiospérmicas